Bieg masowy kobiet na mistrzostwach świata 2017 jako przedostatnia konkurencja mistrzostw została rozegrana 19 marca, w ostatnim dniu światowego czempionatu.

Złoty medal wywalczyła reprezentantka Niemiec Laura Dahlmeier, dla której był to szósty medal na tych mistrzostwach, w tym piąty złoty. Srebrny medal wywalczyła Amerykanka Susan Dunklee, zaś brązowy reprezentantka Finlandii Kaisa Mäkäräinen. Żadna z polskich zawodniczek nie zakwalifikowała się do biegu masowego.

Wyniki

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2017